Rush steht für:
 Rush (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rush, kanadische Rockband
 Rush (Album), Album der gleichnamigen Band
 Music from the Motion Picture Soundtrack RUSH, Album von Eric Clapton
 Rush University, in Chicago ansässige privat geführte medizinische Universität
 Rush, Laufspielzug beim American Football, siehe Laufspiel (American Football)
 Rush (Computerspiel), Angriffsstrategie in Computerspielen
 Rush (Sportwagen), eine Nachbildung des Lotus Seven

Rush ist der Name folgender

Fernserien und Spielfilme:
 Rush (Fernsehserie, 1974), Fernsehserie von 1974 bis 1976
 Rush (Fernsehserie, 2008), Fernsehserie von 2008
 Rush (Fernsehserie, 2014), Fernsehserie von 2014
 Rush ein Mann wie ein Erdbeben, italienischer Actionfilm von Tonino Ricci
 Rush 2, italienischer Actionfilm (1984) von Alfonso Balcázar und Tonino Ricci
 Rush – Alles für den Sieg, britisch-deutscher Spielfilm (2013) von Ron Howard
 Rush (Pornofilm) aus dem Jahr 2002

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rush (Arkansas)
 Rush (Colorado)
 Rush (Kentucky)
 Rush (Maryland)
 Rush (New York)
 Rush (Pennsylvania)
 Rush County (Indiana), Verwaltungseinheit
 Rush County (Kansas), Verwaltungseinheit
 Rush Creek (auch Flüsse)

Orte in Irland:
 Rush (Irland)

geografischer Objekte:
 Rush-Gletscher, Gletscher auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis